Sint Philipsland (eiland), een (schier)eiland in de Nederlandse provincie Zeeland
Sint Philipsland (dorp), een dorp op het gelijknamige (schier)eiland in de gemeente Tholen